Архиепи́скоп Феофила́кт (в миру Дени́с Анато́льевич Курья́нов; ) — архиерей Русской православной церкви, архиепископ Пятигорский и Черкесский, управляющий приходами Патриаршего благочиния в Туркменистане.

Тезоименитство  (преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского)

Биография 
Денис Анатольевич Курьянов родился 27 августа 1974 года в семье военных в городе Грозном Чечено-Ингушской АССР, ныне столица Чеченской Республики. Отец — лётчик: «Воспитывался в казачьей семье, где всегда особо чтились православные традиции, поэтому в православии я был с самого раннего возраста». У Дениса есть сестра, проживает в Смоленске, медик в детском саду.

В 1991 году окончил среднюю школу.

В 1992 году по рекомендации настоятеля храма Михаила Архангела г. Грозного протоиерея Петра Нецветаева, где на протяжении пяти лет нес алтарно-клиросное послушание, поступил учиться в Ставропольскую духовную семинарию.

5 апреля 1994 года митрополитом Ставропольским и Владикавказским Гедеоном (Докукиным) был пострижен в монашество с наречением имени Феофилакт в честь преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского. 23 апреля епископом Верейским Евгением (Решетниковым) был рукоположен в иеродиаконский, а 5 июня того же года — в иеромонашеский сан.

В 1996 году окончил Ставропольскую духовную семинарию и был назначен настоятелем строящегося храма в посёлке Рыздвяный Изобильненского района Ставропольского края.

18 мая 1998 года назначен на должность благочинного православных церквей Благодарненского округа и настоятелем Александро-Невского храма города Благодарного Ставропольского края.

В 2000 году поступил в Институт Дружбы народов Кавказа в городе Ставрополе, который окончил в 2004 году по специальности «Психология».

В апреле 2001 года был возведён в сан игумена и назначен благочинным Изобильненского округа и настоятелем Никольского храма города Изобильного.

1 сентября 2002 года назначен преподавателем литургики в Ставропольской духовной семинарии.

В 2003 году для продолжения духовного образования он поступил на заочное отделение Московской духовной академии (окончил в 2007 году).

В апреле 2004 года назначен настоятелем строящегося Спасо-Преображенского храма в городе Изобильном.

С декабря 2004 года нёс послушание секретаря епископа Ставропольского и Владикавказского.

Архиерей 
19 июля 2006 года Священный Синод избрал архимандрита Феофилакта епископом Магнитогорским, викарием Челябинской епархии.

28 августа 2006 года в Успенском соборе Московского Кремля Патриархом Алексием II возведён в сан архимандрита.

22 сентября 2006 был в домовом храме Всех Святых, в Земле Российской просиявших, Патриаршей резиденции Свято-Данилова монастыря наречён во епископа Магнитогорского, викария Челябинской епархии.

24 сентября 2006 года в Храме Христа Спасителя состоялась его епископская хиротония, которую совершили: Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, митрополиты Крутицкий и Коломенский Ювеналий (Поярков), митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин), митрополит Челябинский и Златоустовский Иов (Тывонюк), архиепископ Истринский Арсений (Епифанов), архиепископ Верейский Евгений (Решетников), архиепископ Элистинский и Калмыцкий Зосима (Остапенко), епископ Филипопольский Нифон (Сайкали) (Антиохийский Патриархат), епископ Красногорский Савва (Волков), епископ Бакинский и Прикаспийский Александр (Ищеин), епископ Ставропольский и Владикавказский Феофан (Ашурков), епископ Бронницкий Амвросий (Ермаков), епископ Ейский Тихон (Лобковский).

30 января 2008 года на заседании Церковно-исторической кафедры Московской духовной академии под председательством профессора А. К. Светозарского защитил дипломную работу «Духовные учебные заведения в Северной Осетии».

После кончины епископа Курганского и Шадринского Михаила, 11 августа 2008 года указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II епископ Феофилакт был назначен временно управляющим Курганской епархией.

6 октября 2008 года решением Священного Синода назначен епископом Бронницким, викарием Московской епархии, с поручением управления приходами Патриаршего благочиния в Туркменистане.

31 марта 2009 года решением Священного Синода епископ Феофилакт назначен правящим архиереем Смоленской и Вяземской епархии с сохранением обязанностей по архипастырскому окормлению православных приходов в Туркменистане.

22 марта 2011 года переведён на новообразованную Пятигорскую и Черкесскую кафедру.

Решением Священного синода от 16 марта 2012 года утверждён в должности настоятеля (священноархимандрита) Успенского Второ-Афонского Бештаугорского мужского монастыря города Лермонтова Ставропольского края.

1 февраля 2014 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя во внимание к усердным трудам был возведён в сан архиепископа.

4 февраля 2016 года в связи с болезнью архиепископа Владикавказского и Аланского Зосимы (Остапенко) назначен временно управляющим Владикавказской епархией. 3 июня 2016 года Священный Синод удовлетворил прошение архиепископа Зосимы о почислении на покой по состоянию здоровья, епископом назначен Леонид (Горбачёв).

В июне 2021 года после смерти епископа Александра (Ищеина) был назначен временным управляющим Бакинской епархии.

Награды 
 Орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», 12 июня 2017 года.
 Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем», 5 декабря 2013 года.

Примечания

Ссылки 
 Феофилакт (Курьянов) // Открытая православная энциклопедия «Древо»
 Феофилакт (Курьянов)
 Епископ Феофилакт (Курьянов) (краткая биография)
 Епископом Смоленским и Вяземским назначен владыка Феофилакт (Курьянов)
 Полное праздничное облачение епископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта

Терское казачество
Выпускники Ставропольской духовной семинарии
Персоналии:Изобильненский район
Персоналии:Благодарненский район
Выпускники Московской духовной академии
Архиепископы Русской православной церкви
Персоналии:Туркменистан
Патриаршие приходы в Туркменистане